Резонанс — увеличение амплитуды колебаний некоторой системы при совпадении частоты внешнего воздействия с определёнными значениями, характерными для данной системы.
 Резонанс — элементарная частица, представляющая собой возбуждённое состояние адрона.
 «Резонанс. Часть 1» — двенадцатый студийный альбом рок-группы «Сплин».
 «Резонанс. Часть 2» — тринадцатый студийный альбом рок-группы «Сплин».
 ЗАО НИЦ «Резонанс» — российский научно-исследовательский центр, одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса.
 «Резонанс-Н» — российская когерентная РЛС дальнего обнаружения малозаметных целей с фазированной антенной решеткой.
 Общественный резонанс

Примечания

См. также 
 
 Resonance (значения)